Tenisový turnaj WTA Budapest Grand Prix 2008 se konal ve dnech 7. – 13. července v hlavním městě Maďarska Budapešti venku na antukových dvorcích jako součást kategorie Tier III. Odměny činily 175 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Ágnes Szávayová (2. kolo)
  Alizé Cornetová (vítězka)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)
  Iveta Benešová (1. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Pauline Parmentierová (1. kolo)
  Klára Zakopalová (čtvrtfinále)
  Sorana Cîrsteaová (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= K Zakopalová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= S Cohen-Aloro
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= L Hradecká
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=66
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Johansson
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Z Kučová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Bacsinszky
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= G Arn
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= I Benešová
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= L Šafářová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Nagy
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A-L Grönefeld
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= P Kiraly
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= V Kutuzova
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Rybáriková
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= K Zakopalová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Johansson
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Z Kučová
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= G Arn
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= L Šafářová
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A-L Grönefeld
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Rybáriková
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Cornet
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01= K Zakopalová
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= G Arn
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= A-L Grönefeld
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Cornet
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= G Arn
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= A Cornet
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Jekatěrina Dzegalevičová /  Klaudia Jansová (1. kolo)
  Timea Bacsinszká /  Alicja Rosolská (1. kolo)
  Alizé Cornetová /  Janette Husárová (vítězky)'''
  Marija Kondratěvová /  Sophie Lefèvreová (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk kvalifikace a hlavní soutěže dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2008
Hungarian Grand Prix